Финал Кубка Испании по футболу 1980 года — 76-й финальный матч Кубка Испании, который прошел 4 июня на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. В финале Реал Мадрид обыграл свой резервный клуб «Кастилью» со счетом 6:1. Реал Мадрид выиграл свой 14-й титул, а «Кастилья» получила возможность впервые выступить в Кубке обладателей Кубков УЕФА.

Путь к финалу

Матч

Ссылки 
 RSSSF
 linguasport.com

Примечания 

1980
Футбол в Европе в 1980 году
Матчи ФК «Реал Мадрид»
Спортивные соревнования в Мадриде
События 4 июня
Июнь 1980 года
Спорт в Испании в 1980 году